Tess of the Storm Country (1914) — filme estado-unidense realizado por Edwin S. Porter
Tess of the Storm Country (1922) — filme estado-unidense realizado por John S. Robertson
Tess of the Storm Country (1932) — filme estado-unidense realizado por Alfred Santell

Desambiguações de cinema